Собор Святого Креста — собор (храм) в честь Святого Креста:

 Испанский термин «Санта Круз» ():
 Собор Святого Креста и Святой Евлалии — кафедральный собор в Барселоне;
 Собор Святого Креста — в городе Кочи, одна из восьми базилик Индии.

 Французский термин «Сент-Круа» ():
 Собор Святого Креста (Орлеан) — кафедральный собор в Орлеане;
 Собор Святого Креста (Париж) — армянская церковь в Париже.

 Английский термин «Холи-Кросс» ():
 Собор Святого Креста — кафедральный собор в Бостоне.
 Собор Святого Креста — кафедральный собор в Хониаре.

См. также 
 Церковь Святого Креста | Костёл Святого Креста (Варшава)
 Монастырь Святого Креста
 Епархия Святого Креста в Париже
 Святой Крест (город)
 Санта Круз | Сент-Круа | Холи-Кросс